miś – popularna zabawka dziecięca w formie niedźwiadka
 miś – alternatywna, wywodząca się z gwary myśliwskiej nazwa niedźwiedzia
 Miś – film komediowy w reżyserii Stanisława Barei
 Miś – czasopismo dla dzieci
 Miś – typ jachtu żaglowego
 LWD Miś – prototyp polskiego samolotu pasażerskiego
 PZL.49 Miś – prototyp polskiego samolotu bombowego
 Miś – polski szybowiec amatorski z 1925 r. 
 „Miś” – zakłady wyrobów cukierniczych w Obornikach Śląskich
 „Miś” – bar mleczny przy ulicy Kuźniczej we Wrocławiu

Osoby o nazwisku Miś:
 Bogdan Miś
 Edward Miś
 Engelbert Miś
 Lidia Miś
 Mieczysław Miś
 Tadeusz Miś

Przypisy

Zobacz też